Datura — брутал-дэт-метал-группа с Украины.

История 
Группа Datura была образована в 1999 году четырьмя участниками Dimas — вокал, Bob — гитара, Roma — бас, Burzhuy — ударные.
В феврале 2000 года после активной концертной деятельности группа записала на студии Beasts Studio первое двухпесенное демо. В ноябре того же года на собственной студии группы Durman Records был записан полноформатный демо-альбом Fucking State и выпущен на Bloodhead Production, а через некоторое время был переиздан с новым оформлением на Eclectic Production. Также Datura сотрудничали с украинской дэт-метал группой Bredor, наиболее известную в сфере российских интернет-мемов благодаря их интервью, выложенному на YouTube.

Довольные сотрудничеством с лейблом Eclectic Production Datura в 2002 году выпускает на нём две сплит кассеты с группами Mental Demise (входят: ранее изданное демо, две кавер-версии композиций группы Slayer и один концертный трек) и Bredor (входят концертные треки выступления в пивбаре «Бавария»).

В 2003 году на том же лейбле на кассете выходит ещё один демо-альбом Kaput (Студия Durman Records). После некоторых изменений в составе Datura записывает 3-песенное промо в преддверии готовящегося полноформатного альбома.
Альбом получил название Impulse 80 и был выпущен на Coyote Records. Затем последовали концерты в поддержку, в том числе выступление с Napalm Death на фестивале Metal Heads Mission и тур с чехами Smashed Face. 21 октября Datura выступили на Death Metal Fest в Киеве совместно с такими группами, как: Epicrise и Mental Demise.
После смены барабанщика выходит мини-альбом Mastodont 95.

Дискография 
2000 — Demo
2001 — Fucking State (демо-альбом)
2002 — Split (с Bredor)
2002 — Split (с Mental Demise)
2003 — Kaput (демо-альбом)
2004 — Promo
2005 — Impulse 80
2006 — Mastodont 95 (мини-альбом)
2007 — Durman Video
2007 -- Live Kirovsk
2008 — Todesursache (мини-альбом)
2008 -- Live Moscow (Video)
2010 — Standing Wave
2013 — Working Through Bullshit (мини-альбом)
2014 — Spreading the Absorption
2018 — The Amplitudes Pacification
2021 — Donbass Brutal Syndicate (сплит)

Ссылки 
 Официальный сайт Datura
 Datura на Myspace
 Datura на Encyclopaedia Metallum

Дэт-метал-группы Украины
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году